Ali Gholizadeh (ur. 10 marca 1996 w Naminie) – irański piłkarz grający na pozycji prawego napastnika. W sezonie 2021/2022 występuje w klubie Royal Charleroi.

Kariera klubowa

Saipa Karadż 
Gholizadeh zadebiutował w barwach Saipy Karadż 11 kwietnia 2014 roku w meczu z Saba Kom (0:0). Pierwszą bramkę zawodnik ten zdobył 28 kwietnia 2016 roku w przegranym 1:2 spotkaniu przeciwko Esteghlal Teheran.  Łącznie dla Saipy Karadż Irańczyk rozegrał 71 meczów, strzelając 8 goli.

Royal Charleroi 
Gholizadeh przeszedł do Royal Charleroi 1 lipca 2018 roku. Debiut dla tego zespołu zaliczył on 29 lipca 2018 roku w przegranym 0:1 spotkaniu przeciwko Royal Antwerp FC. Pierwszego gola piłkarz ten strzelił 25 listopada 2018 roku w meczu z KSC Lokeren (wyg. 2:4). Do 19 sierpnia 2021 roku w barwach Royal Charleroi wystąpił 89 razy, zdobywając 14 bramek.

Kariera reprezentacyjna

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Reprezentanci Iranu w piłce nożnej
Piłkarze Saipy Karadż
Piłkarze Royalu Charleroi
Urodzeni w 1996
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022